Deep Purple:

 Deep Purple — британская рок-группа.
 Shades of Deep Purple — дебютный студийный альбом Deep Purple. Выпущен в 1968 году.
 Deep Purple — студийный альбом Deep Purple, выпущенный в 1969 году.
 Deep Purple in Rock — студийный альбом Deep Purple, выпущенный в 1970 году.
 Deepest Purple: The Very Best of Deep Purple — сборник Deep Purple, выпущенный в 1980 году.
 Составы Deep Purple — список составов Deep Purple.
 Дискография Deep Purple — список релизов Deep Purple.
 Список песен группы Deep Purple.
 «» — песня пианиста , первоначально созданная для фортепиано в 1933 году, получившая оркестровку для биг-бэнда в 1934 году и слова в 1938 году, а в 1968 году позаимствованная для названия одноимённой группы.
 Re-Machined: A Tribute to Deep Purple’s Machine Head — трибьют-альбом различных исполнителей на Deep Purple, выпущенный в 2012 году.

См. также